Corrente (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Corrente (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Corrente (groep), een kunstenaarsgroep uit de 20e eeuw